Pietro Bianchi (1787–1849) svájci építész, archeológus
 Pietro Bianchi (1883–1965) olimpiai bajnok olasz tornász
 Pietro Bianchi (1895–1962) olimpiai ezüstérmes olasz súlyemelő